George Weah (1966), Liberiaans voetballer en politicus, president van Liberia
 Timothy Weah (2000), Amerikaans-Liberiaans voetballer

Achternaam